Lissac ist die Bezeichnung mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Lissac (Ariège) im Département Ariège
Lissac (Haute-Loire) im Département Haute-Loire

mit Namenszusatz:
Lissac-et-Mouret im Département Lot
Lissac-sur-Couze im Département Corrèze